Nick Roud (Inghilterra, 26 maggio 1989), attore britannico.
Gustave Roud (Saint-Légier-La Chiésaz, 20 aprile 1897 – Carrouge, 10 novembre 1976), poeta svizzero di lingua francese.